Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1991/92.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (2. bzw. 3. August 1991) bis zum Saisonfinale am 16. Mai 1992 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1991/92.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1991/92.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

VfB Stuttgart 

Trainer: Christoph Daum

Borussia Dortmund 

Trainer: Ottmar Hitzfeld

Eintracht Frankfurt 

Trainer:

1. FC Köln 

Trainer: Erich Rutemöller (1–6), Udo Lattek (Interimstrainer am 7. Spieltag), Hannes Linßen (Interimstrainer am 8. Spieltag), Jörg Berger (9–38)

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp

TSV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Reinhard Saftig

1. FC Nürnberg 

Trainer: Willi Entenmann

Karlsruher SC 

Trainer: Winfried Schäfer

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

FC Bayern München 

Trainer: Jupp Heynckes (1–12),  (13–27), Erich Ribbeck (28–38)

FC Schalke 04 

Trainer:  (1–34), Klaus Fischer (Interimstrainer vom 35. bis zum 38. Spieltag)

Hamburger SV 

Trainer: Gerd-Volker Schock (1–27), Egon Coordes (28–38)

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Gerd vom Bruch (1–10),  (Interimstrainer am 11. Spieltag), Jürgen Gelsdorf (12–38)

1. FC Dynamo Dresden 

Trainer: Helmut Schulte

VfL Bochum 

Trainer: Holger Osieck

SG Wattenscheid 09 

Trainer: Hannes Bongartz

Stuttgarter Kickers 

Trainer: Rainer Zobel

Hansa Rostock 

Trainer: Uwe Reinders (1–27), Erich Rutemöller (28–38)

MSV Duisburg 

Trainer: Willibert Kremer (1–33), Uwe Reinders (34–38)

Fortuna Düsseldorf 

Trainer:  (1–6), Rolf Schafstall (7–22), Horst Köppel (23–38)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1991/92

1991 92
Bundesliga 1991 92
Bundesliga 1991 92
Kaderliste